Барель — фамилия.

Известные носители:
 Барель, Олеся Ивановна (род. 1960) — советская баскетболистка
 Барель, Роберт Александр (род. 1957) — голландский триатлонист

См. также 
 Баррель

Примечания